

Жінки 
 Чужинова-Денисюк Ірина Валеріївна (* 1972) — українська велогонщиця; учасниця Олімпійських ігор-2004.

Чоловіки 
 Чужинов Ілля Йосипович — кандидат економічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1985).